Lubelli – cognome italiano
 Roberto Lubelli di Serrano – ammiraglio italiano